Флаг Во́лосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2474.

Описание 
«Флаг муниципального образования Волосовский муниципальный район представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Волосовский муниципальный район в зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле сквозной косопересечённый ромб, сопровождаемый во внутренних междукрестиях безантами. В верхнем правом углу — голова быка, в верхнем левом углу — отвлечённая ель. В оконечности щита — три безанта (один и два), окружённые кольцом, сопровождаемым по сторонам двумя отвлечёнными колосьями, положенными дугообразно и направленными в стороны вверх. Все фигуры — золотые».

Флаг и герб с данным описанием были утверждены Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационных номеров 2473 и 2474, и используются в качестве официальных символов Волосовского муниципального района.

Однако, решением Совета депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район от 5 июля 2006 года № 61, было утверждено следующее описание герба: «В зелёном поле кольцо с лучами без числа, заполненное зеленью; внутри кольца — голова быка, сопровождаемое по сторонам вверху — двумя сквозными косопересечёнными ромбами, сопровождаемыми во внутренних междукрестиях безантами; по сторонам внизу — двумя отвлеченными ветками картофеля, положенными дугообразно и направленными в стороны вверх. Все фигуры — золотые».

Обоснование символики

Используемый флаг 
Золотой сквозной косопересечённый ромб, сопровождаемый во внутренних междукрестиях безантами — так называемый «знак засеянного поля», широко распространённый в различных интерпретациях в русском народном искусстве, четыре безанта — зёрна. Символизирует духовную культуру прошлого, культурное наследие района, символ сельскохозяйственных угодий.

Золотая голова быка олицетворяет название района и города — районного центра. Древняя легенда гласит — на месте между селениями Кандакюль и Сельцо древние славяне поклонялись своему языческому богу Велесу (Волосу) — покровителю скотоводства. От его имени и ведёт своё название Волосово и созданный 1 августа 1927 года Волосовский район.

Велес покровительствовал не только домашнему скоту но и богатству в целом (слово «скот» в досредневековом русском языке означало богатство). Символ сельскохозяйственного характера района, развитие в нём животноводства.

Золотая ель — символ лесных богатств — характеризует Волосовский район как лесной край, а также наличие на территории района лесхозов.

С Изварой связаны детские и юношеские годы Н. К. Рериха — всемирно известного художника, философа, учёного, путешественника, поэта, писателя. Около 30 лет семья Рериха владела усадьбой. Здесь в Изваре Рерих задумал серию картин «Начало Руси славянской». К 1893 году относятся выполненные им в Изваре два этюда «Курганы», а также работа над картинами «Плач Ярославны» и «Святополк окаянный». В изварской мастерской, в 1898 году, Рерих работал над картиной «Гонец». Она была приобретена Третьяковым для своей галереи. Даже в последние годы жизни, живя в Индии, Н. К. Рерих вспоминает Извару. Об этом он пишет в своём дневнике.

Кольцо с тремя безантами в центре — символ, который по замыслу Н. К. Рериха должен быть помещён на всех памятниках культуры. Им было предложено Знамя Мира — белое полотнище, на котором изображена красная окружность с тремя красными кружками посередине. «Прошлые, Настоящие и Будущие достижения человечества, окружённые кольцом Вечности». Н. К. Рерих полагал, что над памятниками культуры и музеями должно развиваться «знамя мира», которое повелительно скажет вандалам: «Не тронь — здесь всенародное достояние»!

На территории Волосовского района находятся около 200 памятников славного прошлого. Более 50 археологических памятников — курганов, городищ разбросаны по территории района.

Два золотых колоса символизируют развитие в районе растениеводства, также являясь в целом символом сельского хозяйства.

Зелёный и золотой — цвета геральдической эмблемы Волосово и Волосовского района (1980—90-х годов).

Зелёный цвет — традиционный цвет природы, её возрождения каждую весну, символизирует надежду, изобилие, здоровье, свободу и радость. Символ лесных богатств и сельскохозяйственных угодий.

Жёлтый цвет (золото) — духовное величие.

В целом символика флага (голова быка, колосья) символизируют сельское хозяйство (животноводство и растениеводство) — основу экономики района, а ромбы — элемент древнерусского орнамента и знак Н. К. Рериха — богатую духовную культуру края.

Утверждённый флаг 
Золотая голова быка и лучистое кольцо олицетворяют название района и города — районного центра. Древняя легенда гласит, что на месте меду селениями Кандакюль и Сельцо древние славяне поклонялись своему языческому богу Велесу (Волосу) — покровителю скотоводства. От его имени и ведёт своё название Волосово и созданный 1 августа 1927 года Волосовский район.

Велес покровительствовал не только домашнему скоту но и богатству в целом (слово «скот» в досредневековом русском языке означало богатство). Символ сельскохозяйственного характера района, развитие в нём животноводства.

Два золотых сквозных косопересечённых ромба, сопровождаемыми во внутренних междукрестиях безантами — т. н. «знак засеянного поля», широко распространенный в различных интерпретациях в русском народном искусстве, четыре безанта — зёрна — символизирует духовную культуру прошлого, культурное наследие района.

Две золотые ветви картофеля — символизируют растениеводство, знаменитый волосовский картофель. Зелень и золото — цвета геральдической эмблемы Волосово и Волосовского района (1980—1990-х годов).

Зелёный цвет — традиционный цвет природы, её возрождения каждую весну, символизирует надежду, изобилие, здоровье, свободу и радость. Символ лесных богатств и сельскохозяйственных угодий.

Жёлтый цвет (золото) — духовное величие.

В целом символика флага (голова быка, ветки картофеля) символизируют сельское хозяйство (животноводство и растениеводство) — основу экономики района, а ромбы — элемент древнерусского орнамента — богатую духовную культуру края.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением быка
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением ели